The Three Brothers – cortometraggio muto del 1911
 The Three Brothers – cortometraggio muto del 1915 diretto da Christy Cabanne

Pagine correlate 
 Three Brothers